Akerninnaq bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Akerninnaq (Sermilik), Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Akerninnaq (Skjoldungen), Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland